Abuse – określenie nieprzestrzegania norm związanych z internetem
 Abuse – zręcznościowa gra komputerowa